

Anno 
 1834 – (MDCCCXXXIV in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1834 a.C.

Matematica 
 1834 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1834 Palach – asteroide della fascia principale del sistema solare